Die Saison 2001/02 war die 67. Spielzeit der polnischen Eishockeyliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt sechsten Mal in der Vereinsgeschichte Unia Oświęcim. Polonia Bytom zog seine Mannschaft vorzeitig vom Spielbetrieb zurück und stand somit als Absteiger fest.

Modus 
In der Hauptrunde sollten die acht Mannschaften insgesamt 42 Spiele absolvieren, jedoch musste der Spielplan nach dem Ausscheiden Polonia Bytoms, welcher daher als Absteiger feststand, geändert werden. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Weblinks 
 

2001
Eishockeysaison 2001/02